Gloine ist der Name verschiedener geografischer Objekte:

 Gloine (Fluss), ein Bach im östlichen Sachsen-Anhalt im Fläming entspringend
 Gloine (Wüstung), ein zugunsten eines Truppenübungsplatzes abgetragenes Dorf im Osten Sachsen-Anhalts